Miejscowości w Polsce:
 Motycze Poduchowne
 Motycze Szlacheckie
Zobacz też:
 Motycz